Chrámů zasvěcených svatému Michaelu archandělovi je více:

 Chrám svatého Michaela archanděla (Frička) na Slovensku
 Chrám svatého Michaela archanděla (Ladomirová) na Slovensku
 Chrám svatého Michaela archanděla (Šemetkovce) na Slovensku
 Chrám svatého archanděla Michaela (Petřín) v Praze
 Chrám archanděla Michaela (Cannes) ve Francii
 Chrám Archanděla Michaela (Nižnij Novgorod) v Rusku
 Chrám svatého Michala (Kyjev) na Ukrajině

Související články 
 Katedrála svatého Michaela archanděla (rozcestník)
 Kostel svatého Michaela archanděla (rozcestník)